

Palmarès

Olimpiadi invernali
1 medaglia:
1 oro (Lake Placid 1980)

Collegamenti esterni